Efternavnet Lehner kan henvise til flere forskellige artikler:

 Lehner, Christine
 Lehner, Gerald

Se også 
 Lehnert
 Lechner